M60A3-84  - проект модернізації американського основного бойового танка M60A3,розроблений на початку 2000-х років Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. А. А. Морозова.

Опис 
В умовах скорочення державного військового замовлення для Збройних сил України харківські підприємства військово-промислового комплексу України (у тому числі ХКБМ) активізували роботи за проектами, замовниками яких могли стати іноземні держави.

Проект модернізації танка M60 був розроблений з урахуванням досвіду, отриманого ХКБМ при розробці та створенні танка Т-84-120 «Ятаган» і в жовтні 2001 запропонований Туреччині.

Спочатку, з метою підвищення тактико-технічних характеристик на танк M60A3, що проходить модернізацію до рівня M60A3-84, було запропоновано встановити зварену башту зі 120-мм знаряддям, моторно-трансмісійне відділення з двигуном 6ТД-2 та деякі інші вузли та системи від танка Т-84-120 «Ятаган»  (зокрема система управління вогнем  ).

Надалі, у 2013 році ХКБМ запропонувало дообладнати модернізовані танки комплексом динамічного захисту (« Ніж » або «Дуплет»), комплексом активного захисту « Заслон » та комплексом оптико-електронної протидії « Варта ».

У той же час, з метою підвищення привабливості проекту для замовників з обмеженими фінансовими можливостями було запропоновано проводити модернізацію не в повному обсязі.

Однак через відсутність замовлень на здійснення модернізації танки M60A3-84 не випускалися.

Джерела 
https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA_M60A3-84
Танки США
Танки України
Середні танки
Основні бойові танки
Дослідні танки і прототипи